Beeinflussung bezeichnet:
 die sozialpsychologische Wirkung eines Subjekts oder einer Gruppe auf eine Zielperson oder -gruppe, siehe Einfluss
 auf einen elektrischen Stromkreis wirkende und den Stromkreis verändernde elektrische oder magnetische Felder, siehe Beeinflussung (Elektrotechnik)
 Zugbeeinflussung, technische Einrichtungen zur Sicherung von Zugfahrten